Yellow Submarine (album), een album van The Beatles
 Yellow Submarine (nummer), een lied van The Beatles
 Yellow Submarine (film), een door United Artists uitgebrachte film
 Yellow Submarine Songtrack, de soundtrack bij de heruitgave van de film in 1999